Sum désigne :
 le sum, monnaie de l'Ouzbékistan ,
 Le sum, une variété de haschisch (résine de cannabis),
 Sum est une subdivision administrative de deuxième niveau en Mongolie : voir subdivisions de la Mongolie. Ces divisions ont été créées dans le cadre du régime des ligues et bannières, sous la Dynastie Qing, mandchoue.
 Soum ou en chinois, Sumu, est la translittération du même terme en Mongolie-Intérieure
 Eunice Sum,  athlète kényane